

Patronyme 

 Dana Ivey (1941-), actrice américaine ;
 Jaden Ivey (2002-), joueur de basket-ball américain ;
 Judith Ivey (1951-), actrice américaine ;
 Mitchell Ivey (1949-), nageur américain ;
 Phil Ivey (1976-), joueur de poker professionnel américain ;
 Royal Ivey (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 Shannon Ivey, actrice et une scénariste américaine ;
 Susan Ivey (1958-), présidente et PDG de Reynolds American.

Toponyme 

 Ivey, ville américaine située dans le comté de Wilkinson, en Géorgie.